Фимбрия — в анатомии поверхностная структура многих бактериальных клеток в виде прямого белкового цилиндра.

Персоналии
 Гай Флавий Фимбрия (консул 104 до н. э.) — римский политик, консул.
 Гай Флавий Фимбрия (ум. 84 до н. э.) — древнеримский политик и полководец, легат в Азии (86 до н. э.).
 Луций Флавий Фимбрия — римский политический деятель второй половины I века.